

Villes et villages 
 Fremont, la plus connue des villes portant ce nom, située dans le comté d'Alameda, dans l'État de Californie, et voisine de la Silicon Valley ;
 Fremont, communauté non incorporée du comté d'Autauga, dans l'État de l'Alabama ;
 Fremont, petite localité du comté de Yolo, dans l'État de Californie ;
 Fremont, petite ville du comté de Wayne, dans l'État de Caroline du Nord ;
 Fremont, petite ville du comté de Steuben, dans l'État de l'Indiana ;
 Fremont, village du comté de Mahaska, dans l'État de l'Iowa ;
 Fremont, petite ville du comté de Newaygo, dans l'État du Michigan ;
 Fremont, ville siège du comté de Dodge, dans l'État du Nebraska ;
 Fremont, ville du comté de Rockingham, dans l'État du New Hampshire ;
 Fremont, village du comté de Steuben, dans l'État de New York ;
 Fremont, petite ville du comté de Sullivan, dans l'État de New York ;
 Fremont, ville siège du comté de Sandusky, dans l'État de l'Ohio. Il s'y trouve l'aéroport de Fremont ;
 Fremont, census-designated place du comté de Wayne, dans l'Utah ;
 Fremont, quartier de la ville de Seattle, dans le comté de King et l'État de Washington ;
 Fremont, petite ville du comté de Clark, dans l'État du Wisconsin ;
 Fremont, village du comté de Waupaca, dans l'État du Wisconsin ;
 Fremont Hills, village du comté de Christian, dans l'État du Missouri

Townships 

 Fremont Township, localité du comté de Lake, dans l'État de l'Illinois ;
 Fremont Township, localité du comté d'Isabella, dans l'État du Michigan ;
 Fremont Township, localité du comté de Saginaw, dans l'État du Michigan ;
 Fremont Township, localité du comté de Sanilac, dans l'État du Michigan ;
 Fremont Township, localité du comté de Tuscola, dans l'État du Michigan

Comtés 

 .

Autres 
 Forêt nationale de Fremont, dans l'État de l'Oregon ;
 la rivière Fremont qui s'écoule dans l'Utah et qui tire son nom de John Charles Frémont ;
 la culture Fremont des anciens habitants de l'Utah.

Homonymie de localités aux États-Unis